Еропки́н — русская фамилия (иногда пишется как Яропкин).

Известные носители 
 Еропкин, Аполлон Васильевич (1865 — после 1928) — русский публицист и общественный деятель, член Государственной думы.
 
 Еропкин, Василий Михайлович (1807 — 1890) — русский генерал-майор.
 
 
 
 Еропкин, Рафаил Дмитриевич (1868—?) — тульский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета.
 Еропкин, Фёдор Степанович (?—?) — дипломат и воевода на службе у московских князей Ивана III и Василия III.

Двойные фамилии 
 Еропкин-Кляпик, Михаил Степанович (ум. 1513) — дипломат на службе у московских князей Ивана III и Василия III.
 Еропкин-Кляпиков, Иван Михайлович (убит 1530) — воевода на службе у московского князя Василия III.
 Тимофеев-Еропкин, Борис Николаевич (1899—1963) — советский поэт и писатель.